Бестла:

 Бестла — в Скандинавской мифологии великанша из рода инеистых великанов.
 Бестла — нерегулярный спутник планеты Сатурн.